Quinn u O'Quinn, puede referirse a:

Onomástica 

 O'Quinn (apellido), apellido patronímico de origen irlandés. Procede del nombre propio Ó Cuinn, refiriéndose a los descendientes de Conn.
 Quinn (apellido), apellido de origen irlandés. Procede del nombre propio Ó Cuinn, refiriéndose a los descendientes de Conn.
 Quinn (nombre), nombre de origen irlandés. Procede del nombre propio Ó Cuinn, refiriéndose a los descendientes de Conn.

Autores de nombres botánicos 

 B.Quinn- Brian Quinn fl. 1999
 Quinn- Christopher John Quinn 1936-
 F.C.Quinn- F.C. Quinn fl. 1990

Personas 

 Quinn (futbolista), futbolista canadiense.